Коммунизм —  социально-политическое учение о путях и закономерностях перехода к коммунистической общественно-экономической формации.
 Научный коммунизм — дисциплина, обязательно преподаваемая в советских высших учебных заведениях.
 «Научный коммунизм» — название журнала «Социально-гуманитарные знания» в 1986—1989 годах.